Павло-Ивановское () — село,
Городнянский городской совет,
Городнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421410103. Население по переписи 2001 года составляло 11 человек .

Географическое положение 
Село находится на расстоянии в 1 км от села Вокзал-Городня. Рядом проходит железная дорога, станция Городня в 2-х км.

Примечания